Midnatsol war der Name von drei Schiffe der Hurtigruten:

 Midnatsol (Schiff, 1949)
 National Geographic Explorer (Schiff), 1982 gebaut als Midnatsol
 Maud (Schiff, 2003), 2003 gebaut als Midnatsol